Пимен Великий (340 — около 450) — христианский святой, почитаемый в лике преподобных. Память совершается в Православной церкви — 27 августа по юлианскому календарю, в Католической церкви — 27 августа.

Жизнеописание 
Пимен Великий родился в Египте около 340 года. Уже в молодости он почувствовал тягу к уединённой монашеской жизни, увлёк этим двух своих братьев и они ушли в пустынный Скитский монастырь.

В 407 году набег берберов привёл к разрушению обители и монахи были вынуждены переселиться в развалины языческого храма Теренуфис. Там они и провели остаток жизни. Насельники нового монастыря вели столь строгий и аскетический образ жизни, что этими своими подвигами добродетели привлекли к себе внимание и стали почитаемы окрестными народами. 

К Пимену стали стекаться те, кто нуждался в помощи и добром совете. Так на свет появился сборник наставлений, известный под названием «Афоризмы». Он включает в себя примерно 1000 афоризмов, из которых примерно четверть принадлежит самому святому Пимену Великому. Вот некоторые из них:

 Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи, и если ты увидишь согрешающего брата, не верь своим глазам и знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн.
 Злоба никогда не уничтожит злобы. Если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твоё добро победит его злобу.

Прожив долгую жизнь, преподобный Пимен Великий скончался в возрасте около 110 лет.

Гимнография 
 Молитва
О дивный угодниче, преподобне отче наш Пимене, недоумеем мы, грешнии, по долгу восхвалити тя. Был бо еси монахов образ, исцелений податель, пустыни житель, безмолвия рачитель, страстей искоренитель и всякия добродетели учитель. Сего ради умильно к тебе припадаем и смиренно просим: от сокровищницы твоея подаждь и нашему убожеству. Смирением твоим нашу гордыню низложи; безстрастием наши страсти попали; бодрствованием дух лености от нас отжени; слезными токи наше нечувствие пробуди; бдением от нерадения нас возстави; молитвами в нас пламень молитвы возжги; любовию нас братолюбны сотвори; подаждь же нам дух кротости и смирения, дух чистоты и благочестия; от страстей убо нас свободи и ко истинному покаянию приведи. Ты бо во уме твоем непрестанно имел еси на Кресте распятаго за нас Сына Божия. Того сладчайшее Имя во уме и сердце непрестанно имети и нам, окаянным, подаждь, да любовию Тому горяще и грехи наша помышляюще, страшный оный День судный сретити уготовимся и в Царствие Небесное внити с тобою и всеми святыми сподобимся, славяще Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

 Тропарь, глас 8

Слез твоих теченьми пустыни бесплодное возделал еси,/ и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси,/ и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Пимене, отче наш,// моли Христа Бога спастися душам нашим.
 Кондак, глас 4

Светлых подвиг твоих, преподобне отче,/ наста днесь святая память твоя,/ души благочестивых веселящи,/ Пимене богомудре,// отче наш преподобне.

 Величание

Ублажаем тя,/ преподобне отче Пимене,/ и чтим святую память твою,/ наставниче монахов// и собеседниче Ангелов.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Преподобный Пимен Великий  на сайте Православие.Ru
 Пимен Великий  Библиотека Якова Кротова
 Пимен Великий, Египетский  Хронос

Преподобные
Святые Единой Церкви
Святые Египта
Неверифицированные стодесятилетние долгожители
Аскеты
История христианского монашества
Христианские святые V века
Умершие в V веке